La valle degli spiriti (The Valley of Ghosts) – romanzo di Edgar Wallace del 1922
 The Valley of Ghosts – film del 1929 diretto da G. B. Samuelson